Plaats in Indonesië
 Tanah Periuk (Lubuk Linggau Selatan II), een plaats in het bestuurlijke gebied Lubuklinggau in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanah Periuk (Tanah Sepenggal Lintas), een plaats in het bestuurlijke gebied Bungo in de provincie Jambi, Sumatra
 Tanah Periuk I, een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra